Ривадавия () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Ривадавия, Бернардино (полное имя Бернардино де ла Тринидад Гонсалес Ривадавия и Ривадавия; 1780—1845) — один из руководителей борьбы за независимость Южной Америки.
 Ривадавия, Мартин (1852—1901) — его внук, морской министр Аргентины.
 Ривадавия Гомес, Эктор (1870—1936) — уругвайский футбольный функционер и журналист.

 Авенида Ривадавия — один из проспектов города Буэнос-Айрес, Аргентина